Beecher ist der Familienname folgender Personen:

 Bonnie Beecher (* 1941), US-amerikanische Schauspielerin
 Catherine Esther Beecher (1800–1878), US-amerikanische Pädagogin, Schulgründerin und Schriftstellerin
 Charles Emerson Beecher (1856–1904), US-amerikanischer Paläontologe
 Franny Beecher (1921–2014), US-amerikanischer Jazz-, Country-, Rockabilly- und Rock-’n’-Roll-Musiker
 Gordon Beecher (1904–1973), US-amerikanischer Komponist und Marineoffizier
 Harriet Beecher Stowe (1811–1896), US-amerikanische Schriftstellerin
 Henry K. Beecher (1904–1976), US-amerikanischer Pionier der Anästhesie und Hochschullehrer
 Henry Ward Beecher (1813–1887), US-amerikanischer presbyterianischer Prediger und Autor
 Isabella Beecher Hooker (1822–1907), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Jacinta Beecher (* 1998), australische Sprinterin
 Janet Beecher (1884–1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Jeffrey Beecher (* 1982), US-amerikanischer Kontrabassist
 Lyman Beecher (1775–1863), US-amerikanischer presbyterianischer Pfarrer und Abstinenzler
 Philemon Beecher (1775–1839), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beecher (Arkansas), im Prairie County – nicht mehr existent
 Beecher (Illinois), im Will County
 Beecher (Michigan), im Genesee County
 Beecher (Wisconsin), im Marinette County
 Beecher (Town), Town(ship) im Marinette County, Wisconsin
 Beecher City, im Effingham County, Illinois
 Beecher Falls, im Essex County, Vermont
 Beecher Island (Colorado), im Yuma County
 Beecher Lake (Wisconsin), im Marinette County

Sonstiges:
 Beecher Run, Fließgewässer im Putnam County, Florida
 Beecher Lake (See, Wisconsin), im Marinette County
 Beecher Pond, See im Essex County, Vermont
 Beecher Island (New York), Insel im Hamilton County
 Beecher Mine, Mine im Gilpin County, Colorado
 Beecher Morris Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Beecher Number Two Mine, Mine im Custer County, South Dakota
 Beecher Williams Mine, Mine im Pope County, Illinois

im NRHP gelistete Objekte:
 Beecher Bible and Rifle Church, in Wabaunsee, Kansas, ID-Nr. 71000334
 Beecher Hall, Illinois College, in Jacksonville, Illinois, ID-Nr. 74000769
 Beecher Island Battleground, in Wray, Connecticut, ID-Nr. 76000569
 Beecher-McFadden Estate, in Peekskill, New York, ID-Nr. 87001894